Герберга (Gerberge, Gerberga) може да се отнася за:

 Герберга (8 век), съпруга на крал Карломан I
 Герберга Саксонска († 984), кралица на Франция, съпруга на крал Луи IV
 Герберга († сл. 978), дъщеря на френския крал Луи IV, съпруга на граф Алберт I от Вермандоа
 Герберга (975–1018), дъщеря на херцог Карл I (Долна Лотарингия), съпруга на граф Ламберт I (Льовен)
 Герберга Бургундска († 1019), херцогиня на Швабия, дъщеря на бургундския крал Конрад III, съпруга на херцог Херман II (Швабия)
 Герберга от Прованс (1060–1112), графиня на Прованс, дъщеря на Жофруа I, граф na Прованс